Coleshill (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Coleshill (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Coleshill (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire